Атруис ап Мейриг (, иногда ошибочно Arthwys; ок. 502 — ок. 560) — принц и возможный король Гвента в VI веке.

Биография 
Атруис был старшим сыном Мейрига ап Теудрига и Онбрауст, дочери правителя Эргинга Гурганта. Таким образом Карадог Сухорукий приходился ему дядей, его сын Каурдав двоюродным братом, а его сын Медрауд был племянником. Этот Медрауд мог стать прототипом Мордреда.

Атруис женился на Гвинефер, дочери Огирфана Большого, будучи уже в пожилом возрасте.

Женой Атруиса ап Мейрига была Кенедлон верх Бриафал, отец которой по мужской линии потомок Пейбио Прокаженного.

Атруис умер около 560 года. В этот же год наблюдаются смерти нескольких других кельтских правителей (Мелиодас Корнубский, Кинан Майлиэнидский, Брохвайл Поуисский, Мейриг Динодингский, Сервил Кередигионский, Кинир Рыжий, Элиффер Эвраукский, Артуис Элметский, Элидир Южнорегедский, Кинрик Уэссексский и другие). Ему наследовал его сын Ител I ап Атруис.

Атруис стал прототипом Короля Артура, а его жена Гвинефер прототипом Гвиневры. Возможно, Атруис был похоронен в Минид-и-Гаэре, что в современной области Бридженд.

Возможно, что Ноуи, обозначенный как сын Артура, на самом деле Ноуи Старый, сын Артуира, правителя Дифеда.

Примечания

Литература 
 Wendy Davies «The Llandaff Charters», Aberystwyth, 1979
 Peter C Bartrum «A Welsh Classical Dictionary», Nat’l Library of Wales, 1993
 Richards, Melville, «Arthurian Onomastics», in: Transactions of the Honourable Society of Cymmrodorion, vol. 2, 1969, p. 257.
 Bromwich, R. Trioedd Ynys Prydein: the Welsh Triads (Cardiff: University of Wales, 1978)
 Bromwich, R. and Simon Evans, D. Culhwch and Olwen. An Edition and Study of the Oldest Arthurian Tale (Cardiff: University of Wales Press, 1992)
 Higham, N. J. King Arthur, Myth-Making and History (London: Routledge, 2002).
 Baram Blackett & Alan Wilson. (1986) Artorius Rex Discovered.

Родившиеся в 500-е годы
Правители королевства Гвент
Правители Европы VI века